Василис Логофетидис (; 1898, Мириофитто, вблизи Стамбула — 20 февраля, 1960, Афины) — греческий комедийный .

Биография 
Через год после окончания средней школы в 1916 году, он начал принимать участие как актёр в любительской местной постановке. В 1918 году он переезжает в Афины, где через год присоединяется к театру Марики Котопули, с которым он оставался до 1946 года с небольшими перерывами в 1935 году. С 1947 года он играл со своей собственной труппой, в её составе в период 1952—1960 годов работала актриса Смаро Стефаниду.

Благодаря своей весьма успешной карьере Василис Логофетидис выступал в более чем 110 греческих комедиях и в более чем 200 международных постановках.

Основные роли 
 Κακός δρόμος (1933)
 Μαντάμ Σουσού (1948)
 Οι Γερμανοί ξανάρχονται (1948)
 Ένα βότσαλο στη λίμνη (1952)
 Σάντα Τσικίτα (1953)
 Δεσποινίς ετών 39 (1954)
 Ούτε γάτα ούτε ζημιά (1955)
 Η κάλπικη λίρα (1955)
 Ο ζηλιαρόγατος (1956)
 Δελησταύρου και υιός (1957)
 Κάτω από τους ουρανοξύστες (1958)
 Ένας ήρως με παντούφλες (1958)

Ссылки 
 

Похороненные на Первом афинском кладбище